Straßenkehrer bezeichnet:

 Straßenreiniger, eine Person, die Straßen säubert
 Großkopfschnapper, eine Fischfamilie

Siehe auch: 
Straßenfeger (Begriffsklärung)